Příjmení McMillan nese více různých osobností:

 Edward McMillan-Scott (* 1949) – britský politik
 Edwin McMillan (1907–1991) – americký fyzik
 Kathy McMillanová (* 1957) – americká skokanka do dálky

Podobné příjmení 
 MacMillan